Бурлаки:

 Бурлаки — рабочие, буксирующие судна по рекам при помощи бечевы, протянутой на берег.

Населённые пункты

Россия 
 Бурлаки — село в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Бурлаки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Бурлаки — деревня в Армизонском районе Тюменской области.
 Бурлаки — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Бурлаки — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Украина 
 Бурлаки — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Бурлак (значения)
 Бурлаки на Волге